Гастон Эгмон Торн (, , , Великое герцогство Люксембург — , , Великое герцогство Люксембург) — люксембургский и европейский политический деятель.

Биография 
Гастон Торн во время Второй мировой войны был арестован оккупационными силами и провёл несколько месяцев в исправительном лагере.

После войны учился в высших учебных заведениях в Монпелье и Париже (Франция), а также в Лозанне (Швейцария). Получил степень доктора права и был принят в Коллегию адвокатов Люксембурга. В период учебы являлся председателем Национального союза студентов Люксембурга и председателем Международной конференции студентов. Советник Люксембурга, позже заместитель мэра города с 1951 по 1963.

Политическая карьера в Люксембурге 
В 1959 году Торн был избран в Законодательное собрание Люксембурга. Возглавлял Демократическую партию Люксембурга с 1961 года. Стал членом правительства в 1968 году. Долгое время занимал министерские посты в разных составах правительства, в частности: министра иностранных дел и внешней торговли (1969—1980) и министра экономики (1977—1980). В 1975 году был избран Председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Премьер-министр Люксембурга в 1974—1979 годах.

Политическая карьера в Европейском союзе 
Председатель Европейской комиссии в 1981—1985 годах.

Примечания 

Министры иностранных дел Люксембурга
Премьер-министры Люксембурга
Заместители премьер-министра Люксембурга
Председатели Европейской комиссии
Председатели Генеральной Ассамблеи ООН
Члены Палаты депутатов Люксембурга
Депутаты Европарламента от Люксембурга
Почётные доктора Лувенского католического университета
Почётные доктора Льежского университета